Bajo Baudó kan syfta på:

Colombia 

 Bajo Baudó (kommun i Colombia), Chocó, 
 Pizarro (ort i Colombia), Chocó,